Toponímia:
 Peralta (Renau), llogaret del municipi de Renau, a la comarca del Tarragonès
 Peralta  o Azkoien , municipi de Navarra, a la comarca de Ribera Arga-Aragón, dins la merindad d'Olite 
 Peralta (Nou Mèxic), una població de l'estat de Nou Mèxic als Estats Units
 Peralta i Calassanç, municipi de la comarca de la Llitera
 Peralta de Alcofea municipi aragonès a la comarca del Somontano de Barbastre (província d'Osca, Espanya)
 Peralta de la Sal, poble de la comarca de la Llitera, cap del comú de Peralta i Calassanç 
 La Peralta de Dalt, muntanya del municipi de Les Valls d'Aguilar a la comarca de l'Alt Urgell 
 Castell de Peralta, castell del nucli de Santa Susanna de Peralta, en el municipi de Forallac (Baix Empordà)
 Roc de Peralta, muntanya del municipi de les Valls d'Aguilar a la comarca de l'Alt Urgell 
 Sant Carles de Peralta, nucli de població i parròquia que depèn del municipi de Santa Eulària des Riu.
 Peralta (venda), vénda de la parròquia de Sant Carles de Peralta, municipi de Santa Eulària des Riu, illa d'Eivissa.
 Sant Climent de Peralta, entitat de població del municipi baix-empordanès de Forallac 
 Biografies:
 Adrián Maximiliano Peralta (Burzaco, 1982), futbolista argentí que ocupa la posició de migcampista 
 Fernando Peralta, diversos personatges
 Jaume Peralta Aparicio polític menorquí batlle d'es Castell (1983 - 1991)
 Joan de Peralta, President de la Generalitat de Catalunya (1491 - 1494) 
 Manuel María de Peralta y Alfaro (Taras, Costa Rica, 1847 – París, 1930), polític costariqueny
 Miguel Ignacio Peralta Viñes (Alcoi, 1962), advocat i polític valencià 
 Ricardo Peralta Ortega (Belvís de la Jara, província de Toledo, 1951) advocat i polític valencià 
 Stacy Peralta (1957), director i empresari, skater i surfista 
 Walter Horacio Peralta Saracho (Montevideo, 1982) futbolista uruguaià que ocupa la posició de migcampista atacant